Caccia alle mosche (Polowanie na muchy) – film diretto da Andrzej Wajda (1969)
Caccia alle mosche – film diretto da Angelo Longoni (1993)